Desa Sembungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sembungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 110,78), Jawa Tengah, 
 Desa Sembungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 109,92), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar